Soreang kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Soreang (ort i Indonesien), Jawa Barat, 
 Kecamatan Soreang, distrikt, Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar